Kindt est un nom de famille notamment porté par :

 Adèle Kindt (1804 - 1894), peintre belge ;
 David Kindt (1580-1652), peintre allemand ;
 Roger Kindt (1945 - 1992), coureur cycliste belge.

Homonymie de patronyme